Säsongen 2002 slutade AIK Fotboll på femte plats i Allsvenskan. Man spelade även final i Svenska cupen mot Djurgårdens IF och förlorade med 0-1 på Råsundastadion i finalmatchen. AIK spelade även i UEFA-cupen detta år och började mot färöiska ÍBV, som man vann mot med 5-1 totalt. Därefter spelade AIK mot turkiska Fenerbahçe SK. Det blev 3-3 hemma och 1-3 borta och AIK åkte ut med 4-6 totalt.

Tabell

Källor

Fotboll i Sverige 2002
2002
Fotbollssäsongen 2002 efter lag